Анато́лий Сафо́нов:
 Сафонов, Анатолий Георгиевич (1919—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сафонов, Анатолий Ефимович (род. 1945) — советский и российский дипломат, генерал-полковник.